Храневич Борис Олексійович (1930—1996) — український аніматор, сценарист, режисер.
 Храневич Василь Полікарпович (1887 — після 13 квітня 1937) — український зоолог, фундатор подільської зоологічної школи.
українські прізвища